Název Gerlachov má více sídel na Slovensku:
 Gerlachov (okres Bardejov), obec v okrese Bardejov
 Gerlachov (okres Poprad), obec v okrese Poprad